Жинеста:

 Жинеста — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. 
 Жинеста — кантон во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон, департамент Од. Входит в состав округа Нарбонна.